Het ATP-tennistoernooi van Boedapest (officieel de Gazprom Hungarian Open) van 2018 vond plaats van 23 tot en met 29 april in het Hongaarse Boedapest. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Denis Istomin
  Filip Krajinović → vervangen door  John Millman
  Jiří Veselý → vervangen door  Michail Joezjny
  Laslo Đere → vervangen door  Marco Cecchinato (LL)
  Florian Mayer → vervangen door  Yannick Maden (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Boedapest
ATP-toernooi van Boedapest